Die österreichische Schachbundesliga 2007/08 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Baden

SK Semriach

SK Hohenems

SC MPÖ Maria Saal 

Anmerkung: Die GM-Norm von Markus Ragger wurde aus zehn Partien erspielt

SV Wulkaprodersdorf

Union Ansfelden

Union Styria Graz

SV Pamhagen

SK Absam

SC Die Klagenfurter

SK Mayrhofen

RbEJ Gleisdorf

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2007
Schach 2008